

Cinema 
 Toxic – film del 2010 diretto da Alan Pao

Letteratura 
 Toxic. Come smettere di ammazzare la gente e imparare a lavare i piatti (10 ráð til að hætta að drepa fólk og byrja að vaska upp)- romanzo di Hallgrímur Helgason del 2008

Musica 
 Toxic – singolo di Britney Spears del 2004
 Toxic – album dei The Gazette del 2011
 Toxic – singolo di StaySolidRocky del 2020